Султанские гимны Османской империи () или Государственные гимны Османской империи () — государственные и султанские гимны Османской империи.

История 
На протяжении всей истории османского государства существовало множество гимнов и маршей, но до XIX века ни один из них не был официальным или национально-государственным. Первым таким гимном стал гимн в западном стиле Махмудие Марши, появившийся во время реорганизации армии на западный манер при Махмуде II. Авторами его стали итальянский композитор и музыкант Джузеппе Доницетти и его младший брат, также композитор, Гаэтано Доницетти. Как и в других монархиях того времени, этот гимн был имперским, но не национальным. С момента появления традиции маршей, только два султана не имели собственного гимна: Мурад V, правивший всего 3 месяца, и Мехмед VI, последний османский султан, использовавший в качестве гимна Махмудие Марши.

Только последние два гимна, Хамидие Марши и Решадие Марши, имели слова, другие же исполнялись исключительно инструментально.

Список гимнов

Слова гимнов 
Hamidiye Marşı

Ey velîni'met-i âlem şehinşâh-ı cihan
Taht-ı âlî baht-ı Osmaniye verdin izz ü şan
Sâye-i lûtf-i hümayûnunla âlem kâm-ran
Saltanatta çok zaman Sultan Hamid zevk et heman
Çok yaşa ey padişahım devletinle çok yaşa
Çok yaşa ey padişahım şevketinle çok yaşa

См. также 
 Марш независимости, национальный гимн Турецкой республики

Примечания

Ссылки 
Music Sheet of the Ottoman National March  – Page 1
Music Sheet of the Ottoman National March  – Page 2

Марши
Музыка Османской империи
История Османской империи
Бывшие гимны

Государственные символы Турции